Омук-Кюёль, Омук-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Омук-Кюель, Глубокое — озеро, Красноярский край, координаты 69°57’с. ш. 101°49’в. д..
 Омук-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°33’с. ш. 146°13’в. д..
 Омук-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°42’с. ш. 152°09’в. д..
 Омук-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°33’с. ш. 156°20’в. д..
 Омук-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°23’с. ш. 129°39’в. д..
 Омук-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°32’с. ш. 153°35’в. д..
 Омук-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°31’с. ш. 153°25’в. д..
 Омук-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°34’с. ш. 141°29’в. д..
 Омук-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°04’с. ш. 146°06’в. д..
 Омук-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°18’с. ш. 112°54’в. д..

Примечания

См. также 
Омук-Кёлюете